xep – codice ISO 639-3 della lingua epi-olmec